Torent se poate referi la:

 Torent, curs de apă, temporar și puternic, cu debit nestatornic, care apare în urma ploilor mari
 Torrent, protocol software care permite descărcarea rapidă de fișiere
 Torrent (Girona), un oraș din Spania, situat în provincia Girona din comunitatea autonomă Catalonia.
 Torrent (Valencia), un oraș din Spania, situat în provincia Valencia din comunitatea autonomă Comunitatea Valenciană.

Programe care folosesc protocolul Torrent 
 BitTorrent
 Torrent
 µTorrent